Cod ATC R03 este o parte a Sistemului de clasificare Anatomo Terapeutico Chimică.
R Aparatul respirator

 

Sistem de clasificare Anatomo Terapeutico Chimică
Coduri ATC